— манга Осаму Ниси, выходящая с марта 2017 года в журнале Weekly Shōnen Champion издательства Akita Shoten. На её основе вышла аниме-адаптация студии Bandai Namco Pictures: первый сезон транслировался с октября 2019 года по март 2020 года, премьера второго сезона состоялась в апреле 2021 года.

Сюжет 
История повествует об Ируме Судзуки, 14-летнем юноше-человеке, проданном родителями демону. Демон по имени Салливан усыновляет его в качестве собственного внука и зачисляет в Вавилонскую школу для демонов в мире демонов, в которой он является директором. Там Ирума быстро находит общий язык с Элис Асмодей и Кларой Волак, но он должен скрывать ото всех, что он человек, иначе его сразу съедят другие демоны. Впрочем, его попытки совсем не привлекать внимание оборачиваются лишь тем, что он становится только известнее в мире демонов.

Персонажи 
 — был продан своими родителями демону. Ему приходится скрывать то, что он человек, пока он учится в школе демонов. Несмотря на попытки Ирумы затеряться в толпе он часто выделяется и быстро набрал популярность среди учеников.
 Сэйю: Аюму Мурасэ
 — лучший друг и преданный товарищ Ирумы. Набрал наивысший балл при поступлении, его ранг и силы во много превосходят ровесников.
 Сэйю: Рёхэй Кимура
 — странная (даже по стандартам демонов) и энергичная девушка. Сила её линий крови позволяет ей извлекать из карманов любые предметы, какие она когда-либо видела. Она использовала полученные таким образом сласти, чтобы уговорить других демонов играть с ней до встречи с Ирумой. После того как Ирума стал играть с ней без подобного подкупа, стала увереннее в себе.
 Сэйю: Аяка Асаи
 — глава студсовета Вавилонской школы для демонов. В тайне фанатеет от мира людей и романтической манги. Первой заподозрила, что Ирума — человек.
 Сэйю: Саори Хаями
 — классный руководитель Ирумы. Случайно оказался призван Ирумой в качестве фамильяра. Один их трёх сильнейших учителей в школе, обладающий восьмым демоническим рангом — Хет.
 Сэйю: Дайсукэ Оно
 — директор Вавилонской школы для демонов и приёмный дед Ирумы. Один из трёх могущественнийших демонов в мире демонов, имеющий девятый ранг Тет. Он помещает Ируму в класс с «ненормальными» демонами, считая, что он легко скроется среди них. Души не чает в новом внуке и постоянно осыпает его вниманием и подарками.
 Сэйю: Такая Курода

Медиа

Манга 
Манга начала выходить в сёнэн-журнале Weekly Shōnen Champion издательства Akita Shoten с 2 марта 2017 года. Первый том был выпущен 7 июля 2017 года. На 7 января 2022 года всего вышло 25 томов.

9 января 2020 года начала выходить спин-офф манга  в журнале Weekly Shōnen Champion. Её первый том увидел свет 8 июня 2020 года. На 7 января 2022 года вышло 8 томов.

Аниме 
Аниме-адаптация Welcome to Demon School! Iruma-kun была анонсирована вместе с Beastars в 10-м выпуске Weekly Shōnen Champion, вышедшем 7 февраля 2019 года. 23-серийный сериал был анимирован студией Bandai Namco Pictures, его режиссёром стал Макото Мориваки, сценаристом — Кадзуюки Фудэясу, а композитором — Акимицу Хомма. Сериал транслировался с 5 октября 2019 года по 7 марта 2020 года на NHK Educational TV. Da Pump исполнили начальную тему «Magical Babyrinth», тогда как Ю Сэридзава — завершающую . Второй сезон был анонсирован и впервые показан 17 апреля 2021 года. Основная команда сериала та же. Da Pump вновь исполнили начальную тему второго сезона «No! No! Satisfaction!», тогда как Амацуки — завершающую «Kokoro Show Time». 11 сентября 2021 года в Твиттер аккаунте аниме-сериала объявили, что третий сезон находится в разработке.

Crunchyroll и Muse Communication стримили сериал в своих регионах.

Критика 
На январь 2020 года первые 15 томов были выпущены общим количеством 2,5 млн копий. На сентябрь того же года было уже выпущено 5 млн копий.

В одном из обзоров аниме оно было описано так: «смесь Hayate the Combat Butler и серии игр Disgaea». Сюжет отлично сочетает серьезные темы с лёгким тоном повествования. Рисунок в аниме проработан и уделяет внимание деталям, например, появляющаяся в кадре сёдзё-манга собирает все шаблоны этого жанра и отображается в классическом стиле Hana to Yume. Недостатком сериала стали последние три серии первого сезона, ощущающиеся скорее как филлер или пролог второго сезона, а не конец первого.

Примечания

Ссылки 
 

Bandai Namco Pictures